Айзерман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Айзерман, Лев Соломонович (род. 1929) — педагог, учитель русской словесности. Заслуженный учитель России (1992).
 Айзерман, Марк Аронович (1913—1992) — советский учёный в области теории управления, доктор технических наук, профессор.
 Айзерман, Стив (род. 1965) — Сти́вен Гре́гори А́йзерман, бывший профессиональный канадский хоккеист, нападающий.